Oy Hanikke, Khanike ou Khanuke (yiddish : אױ חנוכּה « Oh Hanoukka ») est un chant de Hanoukka traditionnel, évoquant sur un rythme enjoué les diverses réjouissances de la fête. Il a donné lieu à diverses reprises et adaptations, notamment Oh Chanukkah en anglais et Yemei Hahanoukka en hébreu.

Histoire 
La version originelle est composée en 1911 par Mordkhe Rivesman sur une musique populaire.

Notes et références

Versions

Annexes

Liens externes 
 Yemei Hahanoukka sur Zamareshet

Hanoucca
Chanson en yiddish